
Plusieurs villes possèdent une rue de l'Orme :

Rue de l'Orme à Bruxelles

Rue de l'Orme à Sainte-Sophie

Rue de l'Orme à Paris

Voir aussi 
 5150, rue des Ormes, roman
 5150, rue des Ormes, film

Orme Rue